Dörnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Dörnemann (* 1967), deutscher römisch-katholischer Theologe und Religionspädagoge 
 Karl-Friedrich Dörnemann (* 1901; † nach 1966), deutscher Politiker (NSDAP)
 Kurt Dörnemann (1913–2009), deutscher Schriftsteller
 Ria Sabay, geb. Dörnemann (* 1985), deutsche Profi-Tennisspielerin

Siehe auch:
 Dornemann